Рамон Франко:
 Франко, Рамон (1896—1938) — испанский лётчик и политик, брат Франсиско Франко.
 Франко, Рамон (род. 1963) — голливудский актёр.